Enca – abitanti di Centelles
Enca – abitanti di La Bisbal d'Empordà
Enca – abitanti di Martorell
Enca – abitanti di Sant Joan Despí
Enca – abitanti di Tona (Spagna)
Enca – abitanti di Torelló